La chaîne des Matheux, une chaîne de montagnes située au centre d’Haïti.
 Les pratiquants des mathématiques.